Эдуард Гагара (, род. 24 октября 1979) — словацкий шахматист, международный мастер.

Биография 
Младший брат гроссмейстера З. Шточковой (Гагаровой).

Чемпион Словакии 2004 г.

Серебряный призёр юниорских чемпионатов Словакии 1996 и 1997 гг. (в категории до 18 лет).

В составе сборной Словакии участник международного матча со сборной Туниса (1997 г.).

В 1996 и 1997 гг. представлял Словакию на юниорском чемпионате Европы (в категории до 18 лет).

Активно выступает в командных чемпионатах Чехии, Словакии и Австрии. В составе команды  победитель командного чемпионата Чехии 2004—2005 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Э. Гагары в Кубках европейских клубов 
 Выступления Э. Гагары в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Э. Гагары в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам